Riccardo Fraccaro, politique italien
 Simone Fraccaro, cycliste italien